Rocky Mountain (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Rocky Mountain National Park, gelegen in het noorden van de staat Colorado